Aglossochloris correspondens är en fjärilsart som beskrevs av Alphéraky 1883. Aglossochloris correspondens ingår i släktet Aglossochloris och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
correspondens